Горлачёв — фамилия; имеет женскую форму Горлачёва.
 Горлачёв, Алексей Михайлович (6 мая 1981, Братск) — российский саночник и бобслеист, пилот, выступает за сборную России с 2001 года.
 Горлачёв, Яков Дмитриевич (22 марта 1903 года, с. Шехолан Забайкальской области — 1 июня 1956 года, Свердловск) — советский историк, кандидат исторических наук.